Skin Deep steht für

 Skin Deep (1929), Film aus dem Jahr 1929
 Skin Deep (2014), Film aus dem Jahr 2014
 Skin Deep – Männer haben’s auch nicht leicht, Filmkomödie aus dem Jahr 1989 
 Skin Deep (Oper), Oper von David Sawer